Калмаматов Бактыбек Орозалиевич (род. , село Совет, Кара-Кульджинского района, Ошская область, Киргизская ССР, СССР) — депутат Жогорку Кенеша V созыва (2010—2015). Баллотируется в Президенты Кыргызской Республики которые были назначены на 10 января 2021 года.

Биография 
Родился  года в селе Совет Кара-Кульджинского района Ошской области.

Образование 
В 2001 году окончил Кадамжайскую районную школу-лицей.

В 2006 году окончил Ошский государственный университет (ОшГУ).

Трудовая деятельность 
С 2005 по 2006 год — председатель комитета по делам молодежи.

C 2007 по 2010 год — координатор политической партии «Ата Мекен» по Ошской области.

С 2010 по 2015 год — депутат Жогорку Кенеша V созыва.

С 2010 по 2012 год — заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по молодёжной политике, развитию физической культуры и спорта.

С 2012 по 2015 год — заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

C 2010 по 2015 год — председатель комиссии Жогорку Кенеша, расследовавшей скандалы вокруг организации хаджа.

2020 год — кандидат в Президенты Кыргызской Республики под девизом "Мы построим всё с начала".

Дополнительная информация 
Основатель учебного центра Высшая Политическая Школа — ВПШ.

Основатель благотворительного фонда «Биз Барбыз».

Ссылки 
 Архив официального сайта Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Депутаты Жогорку Кенеша